Шарлотта Кристина:
 Шарлотта Кристина Брауншвейг-Вольфенбюттельская (1694—1715) — жена царевича Алексея Петровича, мать императора Петра II.
 Шарлотта Кристина Ганау-Лихтенбергская (1700—1726) — супруга ландграфа Людвига VIII Гессен-Дармштадтского.